Manuel i Jerónimo Bordas van ser un fabricant de pianos a Barcelona, actius entre el segon i el tercer quart del segle XIX. Probablement van ser pare i fill. Dels seus tallers es coneixen pianos de taula amb mecanisme basat en el sistema alemany. Al Museu de la Música de Barcelona es conserven tres pianos de Manuel Bordas i un de Jerónimo.

Manuel Bordas ja s'anunciava com a fabricant de pianos el 1857, amb la seu al carrer de Capellans, número 13, de Barcelona. El mateix any apareix també Gerónimo Bordas com a fabricant de pianos, al carrer de la Unió, número 4, de Barcelona. Més tard, aquest segon fabricant apareix domiciliat al carrer de Bàrbara, número 28, de Barcelona.

Referències

Bibliografia 
 Museu de la Música 1. Catàleg d'instruments, Barcelona, Ajuntament, 1991.

Enllaços externs 
 Fabricants de piano a Espanya

Lutiers
Duos de germans